August Friedrich Schweigger – medico e naturalista tedesco
 Franz Schweigger-Seidel – fisiologo tedesco
 Franz Wilhelm Schweigger-Seidel – chimico tedesco
 Johann Schweigger – chimico e fisico tedesco
 Karl Ernst Theodor Schweigger – oculista tedesco